

Гагарінське сільське поселення — сільське поселення, Ішимський район, Тюменська область
 Гагарінське сільське поселення — сільське поселення, Корсаковський район, Орловська область